Eccleshill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lancashire
 Eccleshill – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire